De Rally van Ivoorkust 1981, formeel 13ème Rallye Côte d'Ivoire, was de 13e editie van de rally van Ivoorkust en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1981. Het was de 98e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Abidjan.

Verslag 
Ook de tweede langeafstandswedstrijd van de kalender werd een prooi voor het team van Datsun, die dit keer in de persoon van Timo Salonen zouden winnen, terwijl Shekhar Mehta nu derde eindigde. Toyota's Per Eklund scheidde de twee Datsuns van elkaar op een tweede plaats. Daarachter deed Guy Fréquelin, terugkerend in een Peugeot 504, de beste zaken voor de titelstrijd bij de rijders door als vijfde te eindigen, terwijl Ari Vatanen noodgedwongen aan de start verscheen en een incidentvolle rally meemaakte, waarin hij uiteindelijk als negende en laatste over de streep kwam maar daarmee toch naar twee kostbare punten toe greep.

Programma

Resultaten 

 Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Iv
1981
Sport in Abidjan